Le gouvernement Brnabić (en , ) peut désigner un de ces gouvernements serbes :

Gouvernement Brnabić  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Brnabić  depuis le .